usznica, inaczej aurikularia – larwa strzykw,
 usznica (Radula) – rodzaj roślin z gromady wątrobowców, obejmujący jeden gatunek: 
 usznica spłaszczona (Radula complanata),
 usznica, inaczej lepnica wąskopłatkowa (Silene otites) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych.